Aanval op de haven van Zeebrugge
 Eerste aanval op de haven van Oostende
 Tweede aanval op de haven van Oostende